Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gimeno che ha battuto in finale Peter Szoke 6-3, 6-2, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1971